Чила де ла Сал има више значења:

 Општина Чила де ла Сал (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чила де ла Сал (Чила де ла Сал, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику